Альберт Рахматуллович Зинатуллин (19 апреля 1966, Свердловск, РСФСР, СССР) — российский актер, театральный режиссер, продюсер, сценарист, педагог, поэт.
Лауреат международной литературной премии им. П. П. Бажова, в номинации «Мастер. Поэзия.».

Основатель частной театральной кампании «Труппа „Наивный театр“».

Автор главного героя — Вороны Капы, а так же соавтор и бессменноведущий детского телевизионного шоу-проекта «Телебом» и «Капашилки» (4-канал, Екатеринбург, в том числе, ТНТ- телесеть, НТВ+, Москва, сезон 2000—2002)

Биография 
Родился 19 апреля 1966 г. в городе Свердловске. Отец — Рахматулла Зинатуллин. Мать — Альбина Назимовна Зинатуллина (род. 12 июня 1946).

В семь лет пошёл в школу (№ 100). По окончании хотел поступать в Уральский государственный университет, на факультет журналистики, но поступил в Екатеринбургский государственный театральный институт, на кафедру: артист театра кукол, мастерская Сорокина Б. П. (1983г). В 1984 г. — был призвал в армию. Отслужил два года на Дальнем Востоке в пограничных войсках. В 1986 г. — восстановился в институт, в 1989 г. — окончил.

В 1988 г. вместе с однокурсниками и выпускниками других кафедр организовал театр-студию «Комедиант». Через год создал частную кукольную кампанию "Труппа"Наивный театр"". Театр располагался в Екатеринбургском доме работников искусств, по адресу Пушкина 12. Труппа успешно гастролировала в городах: Таллинн, Киев (СНГ), Дуйебург (Германия), Вупперталь (Германия). Кампания просуществовала до 2000 гг.

С 1992—2000 — преподаватель актерского мастерства в ЕГТИ, кафедра театра кукол.

С 1994 по настоящий момент — автор и ведущий детского телевизионного шоу-проекта «Телебом», «Капашилки» (4-канал, Екатеринбург, в том числе, ТНТ- телесеть, НТВ+, Москва, сезон 2000—2002).

С 2014 по настоящее время — художественный руководитель и режиссер «Театра Вороны Капы».

С 2012—2015 гг. — автор сценария и постановщик проекта «Елка в доме Тупиковой» (организатор «Екатеринбургский дом актера»).

В 2015 г. — автор и постановщик проекта «Сказка в Кашино» (организатор "Единая Промышленная Карта Свердловской области).

С 2015 г. и по настоящий момент — режиссер Уральского государственного театра эстрады.

В настоящее время живет и работает в Екатеринбурге. Женат на Злате Степановой (детский писатель и драматург, автор серии книг «Маленькая Фея»).

Творчество 
Театральные работы:

«Комедиант» театр студия, Свердловск

 1989 — «Соловей и роза» (постановка Альберт Зинатуллин) — Соловей, Розовый Куст.

 1989 — « День рождения Инфанты» (постановка Альберт Зинатуллин) — Карлик, Король, Автор.

 1990 — « Про Федота-Стрельца» (постановка Альберт Зинатуллин, Сергей Потапов) — Царь, Баба Яга, скоморох.

Центр Культуры и искусства, Свердловск

 1991 — «Цыпленок идет в Куд-кудаки» (постановка Альберт Зинатуллин) — Рак, Мартышка, Воробей.

«Наивный Театр»

 1992 — « Чиполлино» (постановка Альберт Зинатуллин) — мастер Виноградинка, солдат Лимончик, граф Вишенка, Мастино, мистер Моркоу, уличный торговец.

 1995 — « Марат/Сад» (постановка Альберт Зинатуллин) — Марат, Дюпре, санитар.

Дом актера, Екатеринбург

 2012 — « Фарфоровая Чашечка и Медный Ключ» (постановка Альберт Зинатуллин) — Ключик, барон Дуршлаг, жених из Индии, жених с Востока, купец Баклушкин, рассказчик.

 2013 — « Варежка Варя в стране Потерянных варежек» (постановка Альберт Зинатуллин) — варежка Ваня, горный Орел, тигровый Заяц.

 2014 — « Заячье сердечко» (постановка Альберт Зинатуллин) — Клоун, Пуговичная Ведьма, рассказчик.

 2016 — « Иван-дурак ума-разума набирался» (постановка Альберт Зинатуллин) — Мудрая Ворона, Бурьян Корнеевич Леший.

 2017 — « Тайна волшебного телефона» (постановка Альберт Зинатуллин) — Коленька, пес Шарик.

Уральский государственный театр эстрады, Екатеринбург

 2016 — « Почемучки» (постановка Альберт Зинатуллин) — Ворона Капа, Коленька, Мышь, кот Барсик.

 2018 — «Чудесный теремок» (постановка Альберт Зинатуллин) — Продавец, Крот, Заяц, Лягушонок, Медведь, Квакса.

 2019 — «Неизлечимые» (постановка Альберт Зинатуллин) — Михаил Зощенко, Буфетчик, Носильщик.

Режиссерские работы:

 1989 — «Соловей и роза», «День рождения Инфанты» — Оскар Уайльд — театр-студия «Комедиант», Свердловск

 1990 — «Про Федота-Стрельца» — Леонид Филатов — театр-студия «Комедиант», Свердловск

 1991 — «Цыпленок идет в Куд-кудаки» — по мотивам стихотворения Эммы Мошковской — Центр культуры и искусства, Свердловск

 1992 — «Чиполлино» — Джанни Родари — «Наивный театр», Екатеринбург

 1993 — «Правда, мы будем всегда?» — Козлов Сергей Григорьевич — «Наивный театр», Екатеринбург

 1994 — «Канут-музыкант» — Зигмунд Топелиус — «Наивный театр», Екатеринбург

 1995 — «Марат/Сад» — Петер Вайс — «Наивный театр», Екатеринбург

 2012 — «Фарфоровая Чашечка и Медный Ключ» — Злата Серебрякова — Дом актера, Екатеринбург

 2012 — «Где живет ветерок?» — Злата Серебрякова — проект «Театр Вороны Капы», Екатеринбург

 2012 — «Почему кружечки волшебные?» — Злата Серебрякова — проект «Театр Вороны Капы», Екатеринбург

 2012 — «Как дарить подарки?» — Злата Серебрякова — проект «Театр Вороны Капы», Екатеринбург

 2013 — «Варежка Варя в стране Потерянных варежек» — Злата Серебрякова — Дом актера, Екатеринбург

 2013 — «Пигмалион» (на английском языке) — Бернард Шоу — Дом актера, Екатеринбург

 2014 — «Клоп»\ спектакль в жанре «паблик-арт» — Владимир Маяковский — Дом Печати, Екатеринбург

 2014 — «Заячье сердечко» — Злата Серебрякова — Дом актера, Екатеринбург

 2014 — «Сказки старого фонаря» — Злата Серебрякова — Театр «Щелкунчик», проект «Театр Вороны Капы», Екатеринбург

 2015 — «Про Ивана Тюфяка и Змея Периныча» — Злата Серебрякова — Учебный Театр, Екатеринбургский государственный театральный институт

 2015 — «Сказка про принца Круассана и Мигеля Пирожка» — Злата Серебрякова — Дом актера, Екатеринбург

 2015 — «Алиса Селезнева против Мусорного Монстра» — Злата Серебрякова — проект Единая Промышленная Карта, п. Кашино, Свердловская обл.

 2016 — «Алиса Селезнева и Кристалл Времени» — Злата Серебрякова — проект Единая Промышленная Карта, п. Кашино, Свердловская обл.

 2016 — «Как Иван-дурак ума-разума набирался» — Альберт Зинатуллин, Даниил Наковник — Дом актера, Екатеринбург

 2016 — «Почемучки» — Злата Серебрякова — Уральский государственный театр эстрады, Екатеринбург

 2017 — «Тайна волшебного телефона» — Злата Серебрякова — Дом актера, Екатеринбург

 2017 — «Волшебник Изумрудного города» — по мотивам Александра Волкова — Дом актера, Екатеринбург

 2017 — «Ёжик Колючка и Мешок яблок» — по мотивам Владимира Сутеева — Уральский государственный театр эстрады, Екатеринбург

 2018 — «Кукла наследника Тутти» — по мотивам Юрия Олеши — Каменск-Уральский театр драмы, Каменск-Уральский

 2018 — «Чудесный теремок» — Злата Серебрякова — Уральский государственный театр эстрады, Екатеринбург

 2019 — «Неизлечимые» — по произведениям Аркадия Аверченко, Михаила Зощенко, Н. Тэффи — Уральский государственный театр эстрады

Сценарист 
 2012—2015; 2017 — «Елка в доме Тупиковой» (организатор: Екатеринбургский дом актера)

 2015—2016 — «Сказка в Кашино» (организатор: Единая Промышленная Карта)

Продюсер 
 1989—1995 гг. — проект «Наивный театр»

 2012—2019 гг. — независимый проект «Театр Вороны Капы» и проект «Театр кукол Альберта Зинатуллина»

 2015—2016 гг. — «Сказка в Кашино» (совместный проект с образовательной программой «Единая Промышленная Карта»)

 С 2016 г. — по настоящее время — «Азбука Театра» (совместный проект с Екатеринбургским домом актера)

 С 2018 г. — по настоящее время — «Капа-Club» семейный проект (совместный проект с Екатеринбургским домом актера)

 2018 г. — «Фамильный театр» (совместный проект с семейным клубом Анны Игнатовой «Как дома»)

 2018 г. — «Сказки в Краснолесье» (совместный проект с детским театром эстрады)

Телевидение 
 1994—2000 г. — редактор, ведущий, соавтор сценария проектов «Телебом», «Телебом-сказки»

 2000—2002 г. — редактор, ведущий, соавтор сценария «Телебом-шоу»

 С 1994 — по настоящее время — редактор, ведущий, соавтор сценария «Капашилки» («Утренний экспресс», рубрика «Детское время»)

Библиография 
 Маленькая Фея и Секрет Волшебных крыльев. — Екатеринбург: Главсказка Интернешнл, 2007 (2009 переиздание). — 128с. — 200000 экз. (соавтор)

 Маленькая Фея и Тайна Черного Коридора. — Екатеринбург: Главсказка Интернешнл, 2008 (2009 переиздание). — 136с. — 200000 экз. (соавтор)

 Маленькая Фея и Загадка Песочных Часов. — Екатеринбург: Главсказка Интернешнл, 2008 (2009 переиздание). — 136с. — 200000 экз. (соавтор)

 Маленькая Фея и Сокровище Забытого Острова. — Екатеринбург: Главсказка Интернешнл, 2008 (2009 переиздание). — 136с. — 200000 экз. (соавтор)

 Маленькая Фея и Город Снов. — Екатеринбург: Главсказка Интернешнл, 2009. — 136с. — 200000 экз. (соавтор)

 Третья сторона бумаги: книга стихов. — Екатеринбург; Москва: Кабинетный ученый, 2017 (2019 переиздание). — 152с. — 400 экз.

Признание и награды 
 2016 — «Проект года» фестиваль Браво, ХХХVII Свердловский областной конкурс театральных работ, «Дом Актера — Детям», за режиссерскую работу в оригинальном творческом воплощении идеи воспитания театрального зрителя нового поколения. Руководитель проекта — Илья Скворцов.

 2017 — Лауреат Всероссийской литературной премии имени П. П. Бажова в номинации «Мастер. Поэзия» за книгу стихов «Третья сторона бумаги».

 2019 — Почетная грамота от губернатора Свердловской области № 11-УГ за многолетний и плодотворный труд редактора редакции программы «Утренний Экспресс» общества с ограниченной ответственностью "Телекомпания «Четвертый канал», город Екатеринбург.

Примечания

Ссылки 
 Режиссер Уральского государственного театра эстрады
 Публикация стихов "Маруся из «на-„Заре“-там»…". Журнал «Знамя» 7, 2012 
 Екатеринбург. Новости. «За кадром: Альберт Зинатуллин»
 История «ТелеБома» и вороны Капитолины с «Четвертого канала».
 Литературно-художественный альманах «Связь времён»
 Зинатуллин А. Р. Поэзия: Сияние Демер-Базыка / А. Зинатуллин // Татарстан. − 2002. − № 5. − С. 39.
 Кошкин Д. Мини-рецензия. Здравомыслящее сумасшествие [Текст] / Д. Кошкин // На смену! − 1991. − № 191 (14080). − С. 4.
 Беляковский В. А. Любимые ТелеБОМ-сказки: Сказки детей России [Текст] / В. А. Беляковский, Ю. Н. Сумина. — Екатеринбург: Издательский дом «ТВ-Пресс», 2001. — 144 с.
 Die Mimik ersetzt die Sprache [Text] // Rundschau. — 1998. — 7. März. — S. 10.
 Schmies, C. Figurentheater aus Russland [Text] / C. Schmies // Erster Rang. — 1998. — № 4. — S. 3.
 Кудрявцева В. Легко ли быть «Наивным» в наше время? [Текст] / В. Кудрявцева // Главный проспект. − 1997. − № 12. − С. 4.
 Зинатуллин А. Р. Природа Вещей: «Трость» [Текст] / А. Р. Зинатуллин // Банзай. − 2007. − № 4 (53). − С. 16.
 Зинатуллин А. Р. Природа Вещей: «Нож для бумаги» [Текст] / А. Р. Зинатуллин // Банзай. − 2007. − № 7 (56). − С. 20.
 Зинатуллин А. Р. Природа Вещей: «Глобус» [Текст] / А. Р. Зинатуллин // Банзай. − 2007. − № 8 (57). − С. 18.
 Зинатуллин А. Р. Природа Вещей: «Цепь» [Текст] / А. Р. Зинатуллин // Банзай. − 2007. − № 11 (60). − С. 18.
 Зинатуллин А. Р. Природа Вещей: «Орден» [Текст] / А. Р. Зинатуллин // Банзай. − 2008. − № 1 (61). − С. 18.
 Зинатуллин А. Р. Природа Вещей: «Монокль ночного видения» [Текст] / А. Р. Зинатуллин // Банзай. − 2008. − № 3 (63). − С. 20.
 Зинатуллин А. Р. Природа Вещей: «Мяч» [Текст] / А. Р. Зинатуллин // Банзай. − 2008. − № 4 (64). − С. 20.
 Зинатуллин А. Р. Природа Вещей: «Портмоне» [Текст] / А. Р. Зинатуллин // Банзай. − 2007. − № 10 (59). − С. 18.
 Сосновский В. Портрет на фоне эпоса, или Дураки — не мы? [Текст] / В. Сосновский // Вечерний Екатеринбург. − 1997. − (1 марта). − С. 3.

Выпускники Екатеринбургского театрального института
Преподаватели Екатеринбургского театрального института